Ке́ндалл () — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители

 Кендалл, Барбара (род. 1967) — новозеландская спортсменка, олимпийская чемпионка по парусному спорту 1992 года.
 
  (1889—1978) — британский химик.
 Кендалл, Дональд Макинтош (1921—2020) — американский предприниматель.
  (1918—2007) — британский статистик и математик.
 Кендалл, Кэй (1926—1959) — британская актриса.
 Кендалл, Лиз (род. 1971) — британская женщина-политик.
 Кендалл, Морис Джордж (1907—1983) — британский статистик.
 Кендалл, Сьюзи (род. 1937) — британская актриса.
 Кендалл, Уильям (1869—1938) — американский художник.
 Кендалл, Ховард (1946—2015) — английский футболист и тренер.
 Кендалл, Эдуард (1886—1972) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1950).
 Кендалл, Элизабет (род. 1945) — американская писательница, наиболее известная своими многолетними отношениями с серийным убийцей Тедом Банди.

Топоним

См. также 
 Кендал